OVNI peut faire référence à 

 Ovni, un objet volant non identifié ;
 OVNI, une bande dessinée de Lewis Trondheim et Fabrice Parme ;
 OVNI, une série d'animation tirée de la série de bande-dessinée OVNI ;
 OVNI, un journal en japonais publié à Paris ;
 OVNI(s), une série française sortie en 2021 ;
L'Ovni, un album du rappeur français Jul sorti en décembre 2016.